Gazeta (Газета):

 Gazeta Krakowska
 Gazeta Lwowska
 Gazeta Wyborcza
 Gazeta Lubelska
 Gazeta Polska
 Gazeta Słonimska
 и другие.

См. также 
 Газетта